Landhagen ist

eine Form der Landwehr
ein Amt im Landkreis Vorpommern-Greifswald und eine dortige ehemalige Gemeinde. Siehe Amt Landhagen